

Sigle 
 Euro Hockey Tour – torneo di hockey su ghiaccio
Event Horizon Telescope – Rete di radiotelescopi globale

Codici 
 EHT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di East Hartford Rentschler (Stati Uniti)